Energía libre puede referirse a:
 la energía de Helmholtz o, comúnmente, energía libre,  (o ).
 la energía de Gibbs o entalpía libre. 
 la energía libre termodinámica